Altea (stad), een stadje in Spanje
 Altea (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 SEAT Altea, een model van het Spaanse automerk Seat